Dąbrowa Białostocka est le nom
 de la gmina de Dąbrowa Białostocka, dans le powiat de Sokółka, dans la voïvodie de Podlachie
 de la ville de Dąbrowa Białostocka, siège de la gmina du même nom